Waikato může znamenat:

 Waikato (region) – region na Novém Zélandu
 Waikato (distrikt) – distrikt na Novém Zélandu
 Waikato (řeka) – řeka na Novém Zélandu